Pokrowske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Pokrowskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine. Er leitet sich von der kirchenslawischen Kurzform des Pokrow Preswjatoi Bogorodozy, dem Feiertag Mariä Schutz und Fürbitte, einem hohen orthodoxen kirchlichen Feiertag am 1. Oktober ab.

 Pokrowske, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Pokrowske (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Pokrowske (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Pokrowske (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Pokrowske (Browary)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Pokrowske (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Pokrowske (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Pokrowske (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Pokrowske (Snihuriwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Pokrowske (Lubny)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Pokrowske (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Pokrowske (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Pokrowske (Polohy) (bis 2016 Schowtnewe)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Pokrowske (Korosten)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Pokrowske (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Pokrowske (Mena)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Pokrowske (Semeniwka)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Pokrowske (Isjum)
 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Pokrowske (Krasnohrad)
 Siedlung in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Pokrowske (Reschetyliwka)

Siehe auch:
 Pokrow
 Pokrowsk
 Pokrowskoje

uk:Покровське